Diese Seite beschreibt die Qualifikation zur Handball-Europameisterschaft der Männer 2014 der Männer.

Modus 
An der Europameisterschaft 2014 nehmen 16 Nationalmannschaften teil. Von den 39 gemeldeten Mannschaften ist der Gastgeber und Titelverteidiger Dänemark direkt qualifiziert. Die weiteren 38 Nationen müssen sich in zwei Gruppenphasen für das Turnier qualifizieren.

Entsprechend der aktuellen Rangliste der EHF Männer-Nationalmannschaften wurde eine Liste gebildet. Von dieser mussten die letzten 16 Mannschaften zunächst in die 1. Qualifikationsrunde; die besten 22 Mannschaften waren unmittelbar für die 2. Qualifikationsrunde gesetzt.

1. Qualifikationsrunde

Modus 
Diese 16 Mannschaften wurden per Los auf vier Gruppen zu je vier Mannschaften verteilt. Für die 2. Qualifikationsrunde qualifizierten sich sechs Mannschaften: die jeweiligen Gruppensieger und die zwei bestplatzierten Gruppenzweiten.

Vom 8. bis 10. Juni 2012 wurden die Gruppen in einem einfachen Rundenturnier ausgespielt.

Legende

Gruppe A 
Alle Spiele fanden in Nikosia auf Zypern statt. Die Mannschaft der Ukraine zog als Gruppensieger in die zweite Qualifikationsrunde ein.

Gruppe B 
Alle Spiele fanden in Bari (Italien) statt. Der Gruppensieger Schweiz zog in die zweite Qualifikationsrunde ein.

Gruppe C 
Alle Spiele fanden in Rishon Lezion (Israel) statt. Rumänien zog als Gruppensieger in die zweite Qualifikationsrunde ein. Als einer der beiden besten Gruppenzweiten erreichte Israel die nächste Runde.

Gruppe D 
Alle Spiele fanden in Mersin (Türkei) statt. Die Mannschaft der Türkei zog als Gruppensieger in die zweite Qualifikationsrunde ein. Als einer der beiden besten Gruppenzweiten kam auch Lettland eine Runde weiter.

2. Qualifikationsrunde

Modus 
Teilnehmer waren die 6 qualifizierten Mannschaften aus der 1. Runde.
Hinzu kamen die 22 Mannschaften, die unmittelbar für die 2. Qualifikationsrunde gesetzt waren.

Diese 28 Mannschaften wurden per Los auf 7 Gruppen zu je 4 Mannschaften verteilt.
Vom 31. Oktober 2012 bis 16. Juni 2013 werden die Spiele im Gruppenmodus mit Hin- und Rückspiel ausgetragen.

Für die Handball-Europameisterschaft 2014 qualifizieren sich die jeweiligen Gruppensieger und
Gruppenzweiten sowie der beste Gruppendritte. Für die Ermittlung des besten Gruppendritten werden die Ergebnisse gegen den Gruppensieger und -zweiten gewertet.

Legende

Gruppe 1 
Die Mannschaften Spaniens und Mazedoniens qualifizierten sich als Gruppensieger und Gruppenzweiter für die Europameisterschaft 2014

Gruppe 2 
Die Mannschaften Tschechiens und Montenegros qualifizierten sich als Gruppensieger und Gruppenzweiter für die Europameisterschaft 2014

Gruppe 3 
Die Mannschaften Frankreichs und Norwegens qualifizierten sich als Gruppensieger und Gruppenzweiter für die Europameisterschaft 2014

Gruppe 4 
Die Mannschaften Kroatiens und Ungarns qualifizierten sich als Gruppensieger und Gruppenzweiter für die Europameisterschaft 2014

Gruppe 5 
Die Mannschaften Polens und Schwedens qualifizierten sich als Gruppensieger und Gruppenzweiter für die Europameisterschaft 2014

Gruppe 6 
Die Mannschaften Islands und Belarus qualifizierten sich als Gruppensieger und Gruppenzweiter für die Europameisterschaft 2014

Gruppe 7 
Die Mannschaften Serbiens, Österreichs und Russlands qualifizierten sich als Gruppensieger, Gruppenzweiter und bester Gruppendritter für die Europameisterschaft 2014

Rangliste der Gruppendritten 

Bei der Reihung der sieben Gruppendritten, um den 15. und letzten Qualifikationsplatz zu vergeben, wurden nur die Ergebnisse gegen die jeweiligen beiden bestplatzierten Mannschaften der Gruppen berücksichtigt. Am Ende setzte sich hier die Mannschaft Russlands als bester Gruppendritter knapp vor dem Team aus Deutschland durch.

Weblinks 
 Qualifikation auf der Homepage der EHF EURO 2014

Einzelnachweise 

2014
Qualifikation